Кратер Хаскин () — крупный ударный кратер в области Северного полюса на обратной стороне Луны. Название присвоено в честь американского химика и геохимика Ларри Хаскина (1934—2005) и утверждено Международным астрономическим союзом 22.01.2009 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются примыкающий на северо-востоке кратер Хевети; кратер  Сирс на юго-востоке; кратер  Шварцшильд на юге; кратер Ши Шэнь на юго-западе и кратер Нансен на западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 66.6 км, глубина 2,4 км.

Кратер Хаскин имеет полигональную форму и значительно разрушен. Вал сглажен, перекрыт множеством мелких и небольших кратеров, максимальной высоты достигает в западной части в месте прилегания вала сателлитного кратера Пласкетт V. Дно чаши сравнительно ровное, испещрено множеством мелких кратеров.

Является кратером вечной тьмы.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны
Кратеры вечной тьмы